Occhio nero – possibile fenotipo del colore degli occhi
 Occhio nero – alone scuro attorno all'occhio causato da un trauma 
 Occhio nero – grasso nero che certi sportivi si applicano sugli zigomi
 Galassia Occhio Nero – galassia a spirale visibile nella costellazione della Chioma di Berenice

Pagine correlate 
 Occhi neri